Пистоя:

 Пистоя — город в Италии.
 Пистоя — провинция в Италии.
 Пистоя (поэт)